Steventon kan syfta på:

 Steventon, Oxfordshire - en ort i Oxfordshire, England
 Steventon, Hampshire - en ort i Hampshire, England
 Steventon, Shropshire - en ort i Shropshire (distrikt) i Shropshire, England